

Porté comme prénom
Anders, André dans les langues scandinaves, peut faire référence à :
 Anders Eriksson (1975-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Anders Olofsson (1952-2008), pilote automobile suédois.

Patronymie 
 Allison Anders (1954-), réalisatrice, scénariste et productrice américaine
 Carl Anders (1893-1972), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Günther Anders, né Günther Stern, (1902-1992), penseur allemand.
 Günther Anders (1908-1977), directeur de la photographie allemand ;
 Hendrik Anders (1657-1714), compositeur néerlandais d'origine allemande.
 Luana Anders (1938-1996), actrice américaine.
 Merry Anders (1932-2012), actrice américaine.
 Peter Anders (1908-1954), ténor allemand.
 Rudolph Anders (1895-1987), acteur américain d'origine allemande.
 Władysław Anders (1892-1970), général de l’armée polonaise dite Armée Anders pendant la Seconde Guerre mondiale.
 William Anders (1933-), ancien astronaute de la NASA.
 Anders, nom donné à un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune en référence à William Anders.

Autre 
 Hans Anders, chaîne néerlando-française d'opticiens

Prénom scandinave
Prénom danois